Bulltown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bulltown (Arkansas)
 Bulltown (New Jersey)
 Bulltown (West Virginia)